

Biologia
Paxton – genere di pesci della famiglia Apogonidae

Geografia
 Regno Unito
Paxton – villaggio del Berwickshire, Scozia
 Stati Uniti d'America
Paxton – città della contea di Plumas, California
Paxton – città della contea di Walton, Florida
Paxton – capoluogo della contea di Ford, Illinois
Paxton – comune della contea di Worcester, Massachusetts
Paxton – villaggio della contea di Keith, Nebraska

Onomastica
Paxton – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Bill Paxton – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
Iain Paxton – rugbista scozzese
John Paxton – sceneggiatore statunitense
Joseph Paxton – architetto e botanico britannico
Juliette Paxton Atkinson – tennista statunitense
Robert Paxton – storico statunitense
Sara Paxton – attrice e cantante statunitense
Steve Paxton – ballerino e coreografo statunitense
Tom Paxton – cantante statunitense
William McGregor Paxton – pittore statunitense
William Paxton – pittore canadese